Soalala (district), een district van Madagaskar
Soalala (stad), de hoofdstad van dit district